Симкино — название населённых пунктов в России:

 Симкино — село в Бирском районе Башкортостана.
 Симкино — село в Большеберезниковском районе Мордовии.